Tim Bauer (Mannheim, 1985. január 16. –) német labdarúgóhátvéd.

Jegyzetek 

1985-ben született személyek
Német labdarúgók
Az SV Werder Bremen II labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim II labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim labdarúgói
A Sportfreunde Siegen labdarúgói
Az SV Sandhausen labdarúgói
A VfR Aalen labdarúgói
A Wormatia Worms labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek